Petrovo Selo je lahko:
 Petrovo Selo, Dubrovnik (Hrvaška)
 Petrovo Selo, Kladovo (Srbija)
 Szentpéterfa, hrvaško Petrovo Selo (Madžarska)